Le razorback est le nom des cochons marrons présents en Amérique du Nord.
 Razorback est un film australien réalisé par Russell Mulcahy en 1984.
 Razorback est le nom d'un serveur du réseau ed2k.
 Razorback est le nom d'un Modèle de guitare du constructeur Dean Guitars.
 Le razorback est aussi le nom anglais du rorqual commun (razorback whale ou fin whale)

Voir aussi 

 Raoul Razorback est un personnage de roman issu du cycle des Thanatonautes de Bernard Werber.